

Aziende 
Continental AG – costruttore tedesco di parti automobilistiche e pneumatici
Continental Airlines – compagnia aerea internazionale

Automobilismo 
 Bentley Continental – nome usato dalla Bentley dal 1952 su molte sue automobili 
 Continental R
 Continental T
 Continental GT
 Continental Flying Spur (1957)
 Continental GTC
 Continental Flying Spur (2005)
Lincoln Continental – automobile prodotta dalla Lincoln, divisione della Ford
Triumph Continental – automobile della Triumph Motor Company
Rolls-Royce Phantom II Continental – versione della Rolls-Royce Phantom II

Musica 
Continental – gruppo musicale statunitense
Continental – album del gruppo musicale britannico Saint Etienne
Continental Records – etichetta discografica
The Continental – canzone scritta da Con Conrad con testi di Herb Magidson; nella colonna sonora del film Cerco il mio amore (1934), era interpretata da Ginger Rogers, poi cavallo di battaglia di Frank Sinatra

Altro 
Continental – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio
Continental – carta moneta emessa dal governo degli Stati Uniti durante la rivoluzione americana
Continental – tipo di impugnatura della racchetta usata nel tennis